

Persone 
John Hart (1917-2009) – attore statunitense
John Hart (1921-2015) – danzatore britannico
John Hart (1946-) – rugbista a 15 e allenatore di rugby neozelandese
John Hart (1965-) – scrittore statunitense
John Hart (1982-) – rugbista a 15 inglese

Personaggi 
 John Hart è un personaggio di Torchwood